Пряник — кондитерський виріб, солодке печиво з використанням борошна жита та домішками меду, патоки, цукрового сиропу і прянощів.
 Пряник Володимир Анатолійович — депутат Верховної Ради УРСР 9-го скликання.